Le Theil (Allier)
 Le Theil (Manche)
 Le Theil (Orne) in het gelijknamige Kanton Le Theil
ook:
Le Theil-Bocage,  Calvados 
Le Theil-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine
Le Theil-en-Auge,  Calvados 
Le Theil-Nolent, Eure 

Theil-Rabier,  Charente
Theil-sur-Vanne, Yonne

Le Teil, Ardèche